Кленівська сільська рада — Донецька область, Амвросіївський район
 Кленівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Кленівська сільська рада — Харківська область, Богодухівський район